Лещенки (), село, 
Дергачевский городской совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Географическое положение 
Село Лещенки находится между сёлами Маслии и Болибоки, на расстоянии в 1 км проходит автомобильная дорога , рядом расположены садовые участки, возле села небольшой пруд.

История 
 1997 - село снято с учёта.

Экономика 
 В селе была расположена свинотоварная ферма.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Дергачи (Харьковская область)
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)